10 halerzy czechosłowackich (1922)
 10 halerzy czechosłowackich (1953)
 10 halerzy czechosłowackich (1961)
 10 halerzy czechosłowackich (1974)
 10 halerzy czechosłowackich (1991)